Minkowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Minkowitsch (1962–2018), österreichischer Komponist
 Roland Minkowitsch (1920–1986), österreichischer Politiker